Campeaux (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Campeaux (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia